Штефан чел Маре () — станция Бухарестского метрополитена. Станция расположена в районе Sector 2.

Открыта 17 августа 1989 года в составе участка «Пяца Мунчий» — «Пяца Викториеи». Назван в честь короля Стефана III, известного как Штефан чел Маре. 

«Штефан чел Маре» — колонная двухпролетная мелкого заложения с одной островной платформой.

Ссылки 
 metrorex.ro
 urbanrail. net 

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1989 году